

Geografia 
 Monte Robson – montagna più alta della catena delle Montagne Rocciose Canadesi, localizzata nella provincia canadese della Columbia Britannica

Informatica 
 Robson – tecnologia sviluppata da Intel che, nelle intenzioni del produttore, è destinata a cambiare radicalmente le prestazioni dei PC portatili nell'utilizzo quotidiano a partire dal 2007

Persone 
 Barry Robson (1978) – ex calciatore scozzese
 Bobby Robson (1933-2009) – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Bryan Robson (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Flora Robson (1902-1984) – attrice cinematografica e attrice teatrale britannica
 Hal Robson-Kanu (1989) – calciatore inglese naturalizzato gallese
 Jack Robson (1860-1922) – allenatore di calcio inglese
 Jimmy Robson (1939-2021) – ex calciatore inglese
 Karen Robson (1957) – attrice, avvocata e produttrice cinematografica australiana 
 Mark Robson (1913-1978) – regista e produttore cinematografico canadese
 Mark Robson (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 May Robson (1858-1942) – attrice cinematografica e teatrale statunitense
 Ray Robson (1994) – scacchista statunitense
 Wade Robson (1982) – ballerino, coreografo e regista australiano
 Wayne Robson (1946-2011) – attore canadese